Центральний округ:

 Центральний округ - адміністративно-територіальна одиниця (округ) Ботсвани.
 Центральний округ - один з чотирьох округів Фіджі.
 Центральний округ - один з шести адміністративних округів Ізраїлю.